Crowsnest bezeichnet verschiedene Orte in den kanadischen Rocky Mountains, hauptsächlich im Südwesten der Provinz Alberta:
 Crowsnest Highway, der kanadische Highway 3
 Crowsnest Pass, der Pass des kanadischen Highway 3 über die Hauptwasserscheide der Rocky Mountains
 Municipality of Crowsnest Pass, Gemeinde östlich des Crowsnest Pass in Alberta
 Crowsnest Mountain, Berg nordöstlich des Crowsnest Pass

Siehe auch:
 Crows Nest